Чемпионат Франции по фигурному катанию 2011 () — внутреннее французское соревнование по фигурному катанию сезона 2010—2011. Результаты национального первенства являются важным критерием для определения состава французской сборной на чемпионаты Европы и мира сезона 2010—2011. 

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Также, на этом турнире прошли соревнования и по синхронному фигурному катанию среди взрослых и юниорских команд.

Чемпионат прошёл с 17 по 19 декабря 2010 года в городе Тур.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты чемпионата
 Предварительные списки участников 

Чемпионаты Франции по фигурному катанию
2010 год в фигурном катании
Тур
Фигурное катание в сезоне 2010/2011